Ла Серкада има више значења:

 Ла Серкада (Долорес Идалго Куна де ла Индепенденсија Насионал), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ла Серкада (Коатепек Аринас), насеље у савезној држави Мексико у Мексику
 Ла Серкада (Халпан де Сера), насеље у савезној држави Керетаро у Мексику
 Ла Серкада (Санта Катарина), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Ла Серкада (Ангостура), насеље у савезној држави Синалоа у Мексику
 Ла Серкада (Ла Колорада), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Ла Серкада (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику